Двопалий лінивець (Choloepus) — рід неповнозубих ссавців Центральної та Південної Америки в рамках монотипної родини Choloepodidae. Родина і рід містять 2 види.

Морфологічна характеристика 
Довжина тулуба й голови 540—740 мм, хвіст відсутній чи рудиментарний, вага 4–8.5 кг. Волосяний покрив складається з покривного волосся й короткого підшерстя. Забарвлення сірувато-коричневе. Плечі й верх голови найтемніші. Хутро часто зеленувате через зростання водоростей упродовж вологого сезону.

Види 
 Двопалий лінивець Гоффманна (Choloepus hoffmanni) — Центральна Америка та північний захід Південної Америки
 Двопалий лінивець звичайний (Choloepus didactylus) — північ Південної Америки (Венесуела, Гаяна, Колумбія, Еквадор, Перу та Бразилія на північ від річки Амазонки)

Філогенетика

Назва 
Наукова назва походить від  — «кульгаволапий» (χωλός + πους), натяк на передню кінцівку, пальці якої зведені до двох, а також, ймовірно, на те, як тварина ходить.

Примітки 

Неповнозубі
Роди ссавців